«Содэсин» () — подземная станция Пусанского метро на Первой линии. Название до 2010 года — «Содэсин-дон». Она представлена одной островной платформой. Станция обслуживается Пусанской транспортной корпорацией. Расположена в квартале Содэсин-дон муниципального района Согу Пусана (Южная Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Станция была открыта 18 февраля 1990 года.

Открытие станции было совмещено с открытием участка Первой линии длиной 1,9 км и ещё одной станции — «Тондэсин».

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Cyber station information 

Станции Первой линии (Пусанский метрополитен)
Станции Пусанского метрополитена в Пусане